Первый класс 1912/13 — 2-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 01.09.1912 года и закончился 29.06.1913.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания 

Футбол в Европе в 1912 году
Футбол в Европе в 1913 году
Спорт в Австрии в 1912 году
Спорт в Австрии в 1913 году
1912/1913